Бедмар-и-Гарсиэс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 119 км². Население — 3132 человека (на 2010 год). Расстояние — 48 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Хаэна